Graceville ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Graceville (Florida)
 Graceville (Minnesota)
 Graceville (Pennsylvania)
 Graceville Township (Big Stone County, Minnesota)

in Australien:
 Graceville (Queensland)